Марк Осборн ():

 Марк Осборн (нар. 1961) — канадський хокеїст.
 Марк Осборн (нар. 1970) — американський режисер.
 Марк Осборн (нар. 1981) — англійський футболіст, воротар.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок